Городецька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі в XIX— першій чверті XX століття:

 Городецька волость — Луцького повіту Волинської губернії;
 Городецька волость — Рівненського повіту Волинської губернії;
 Городецька волость — Кобринського повіту Гродненської губернії;
 Городецька волость — Рогачовського повіту Могилівської губернії;
 Городецька волость — Кам'янець-Подільського повіту Подільської губернії.